Buckhead ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckhead (Georgia)
 Buckhead (North Carolina)
 Buckhead Ridge (Florida)
 Buckhead (Atlanta), Distrikt in Atlanta

Sonstiges:
 Buckhead Grand, Hochhaus in Atlanta